Drăgoi ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriela Drăgoi (* 1992), rumänische Kunstturnerin
 Pavel Drăgoi (* 1956), rumänischer Judoka
 Sabin Drăgoi (1894–1968), rumänischer Komponist
 Sorin Dorian Drăgoi (* 1965), rumänischer Kameramann und Regisseur